Ра́дула () — род печеночных мхов семейства Radulaceae. Виды этого рода представляют собой небольшие растения. Самый распространенный вид, который встречается по всей умеренной полосе северного полушария, это радула сплюснутая. 

Род включают в себя более 180 видов по данным The Plant List:

Примечания

Литература 
 

Печёночные мхи
Радуловые